Giovanni Nuti – musicista nato nel 1952
Giovanni Nuti – musicista nato nel 1964